Urbi hace referencia a varios artículos:

Urbi, plataforma de programación; 
Urbi, barrio del municipio de Basauri;
Urbi Desarrollos Urbanos, empresa constructora mexicana (:en:Urbi);
Urbi et orbi, locución latina;